

Notas gerais
 Em 1966, a Allied Artists lançou um total de 11 filmes.
 Desses lançamentos, 8 eram de países europeus e um, uma coprodução Brasil/Estados Unidos.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1966